— жанр аніме і манґи, цільова аудиторія якого — дівчата у віці від 12 до 18 років. У центрі сюжету, як правило, знаходиться дівчина та питання її становлення як особистості, часто присутні любовні стосунки різного ступеня близькості, велика увага приділяється розвитку образів персонажів. Характерною рисою візуального ряду часто буває велика умовність малюнка — або гротескова-гумористична, або витончено-романтична. Практично обов'язковим елементом шьоджьо є дуже красиві, благородні, хоробрі і самовіддані юнаки («бішьонени»).

Нерідко шьоджьо включає такі різновиди хентаю і еччі як яой та шьонен-ай.

Історія 
Шьоджьо-аніме народилося на початку XX століття разом з роботами таких художників, як Мачіко Хасеґава та Шьосуке Куранане. Другий сплеск розвитку шьоджьо припадає на 50-ті роки XX століття коли з'явилися такі відомі представники жанру як «Princess Knight» художника Осаму Тедзука. У 1970-ті роки молоді художники з «Групи 24 року» продовжили розвиток жанру та створили піджанр шьоджьо-ай.

Приклади робіт

Див. також 
 Терміни аніме та манґи

Примітки

Посилання 

Аніме
Манґа